Casonetto ima više značenja:
 Casonetto, Padova
 Casonetto, Treviso
 Casonetto, Vicenza